
«Чёрный ангел» может означать:

Фильмы 
  — Мексика, 1942.
 Чёрный ангел — США, 1946.
  — Великобритания, 1980.
 Чёрный ангел — Италия, 2002.

Музыкальные альбомы 
  — Фредди Хаббард, 1970.
  — , 1998.

Клички 
 Чёрный Ангел — одна из кличек чеченского генерала Руслана Гелаева (1964—2004).
 Чёрный ангел — одна из кличек аргентинского преступника Робледо Пуча (род. 1952).
 Чёрный ангел — прозвище, под которым известен российский серийный убийца Александр Васильев (род. 1958).

Прочее 
  — повесть (1943) Корнелла Вулрича.

См. также 
 
 Полёт чёрного ангела — американский фильм 1991 года.
  — песня (1972) группы The Rolling Stones.